Новый восток (стиль) — современное (XXI век) архитектурное направление
 «Новый Восток» — периодическое издание в РСФСР/СССР в 1920-е по вопросам изучения революции в странах Востока. Издавался под эгидой РКП(б), Коминтерна и АН СССР сначала в Петрограде, затем в Москве.